Тарноруда — название населённых пунктов на Украине:

 Тарноруда — село в Подволочисском районе Тернопольской области.
 Тарноруда — село в Волочисском районе Хмельницкой области.